Der Berner Bär ist:

 das Wappentier der Stadt, des Bezirks und des Kantons Bern, siehe Fahne und Wappen des Kantons und der Stadt Bern.
 das Freigehege Bärenpark Bern in der Stadt Bern, in dem ihr Wappentier gehalten wird.

Siehe auch:
 Bernerbär, eine Gratiszeitung in der Stadt Bern.